Flavigny (Cher), municipi francès al departament de Cher (regió de Centre – Vall del Loira)
 Flavigny (Marne), municipi francès al departament del Marne (regió d'Alsàcia - Xampanya-Ardenes - Lorena)
 Flavigny-le-Grand-et-Beaurain, municipi francès al departament d'Aisne (regió de Picardia)
 Flavigny-sur-Moselle, municipi francès al departament de Meurthe i Mosel·la (regió de Alsàcia - Xampanya-Ardenes - Lorena)
 Flavigny-sur-Ozerain, municipi francès al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat)
 Abadia de Flavigny, monestir benedictí actualment ocupat pels dominics a Flavigny-sur-Ozerain, al departament de Côte-d'Or